Петковац може бити:

 Петковац (Нови Град), насељено мјесто у општини Нови Град, Република Српска, БиХ
 Петковац (Петриња), насељено мјесто у граду Петрињи, Хрватска

или

 Петковац (језеро), језеро на подручју насељеног мјеста Петковац у општини Нови Град
 Петковац (рудник), рудник гипса на подручју насељеног мјеста Петковац у општини Нови Град